

Mythologie grecque 
 Daphnis est une divinité champêtre.

Astronomie 
 Daphnis est une des lunes de Saturne.

Entomologie 
 Daphnis est le nom scientifique d'un genre de lépidoptères de la famille des Sphingidae.
 Le Daphnis est un nom vernaculaire de Coenonympha tullia, une espèce de lépidoptères de la famille des Nymphalidae aussi appelée « Fadet des tourbières ».

Voir aussi